Drăgotești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Drăgotești (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Drăgotești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj